La lluita és un esport que forma part del programa olímpic des de les primeres olimpíades celebrades a Atenes (Grècia) l'any 1896, i sempre n'ha format part exceptuant l'edició de 1900 realitzada a París (França).

La competició s'inicià el 1896 amb la modalitat de lluita grecoromana, i en l'edició de 1904 celebrada a Saint Louis (Estats Units d'Amèrica) s'incorporà la competició en lluita lliure. La competició femenina s'inicià en l'edició de 2004 celebrada a Atenes (Grècia).

Els grans dominadors de la disciplina són la Unió Soviètica, Estats Units, Suècia, Turquia i Finlàndia.

Programa

Categoria masculina

Categoria femenina

Evolució dels pesos

Categoria masculina 
 pesos expressats en quilograms.
 LL-GR: Lluita grecoromana
 LL-LL: Lluita lliure

Categoria femenina

Medaller 

en cursiva: comitès nacionals desapareguts.

Medallistes més guardonats

Categoria masculina

Categoria femenina

Vegeu també 
 Llista de medallistes olímpics de lluita lliure
 Llista de medallistes olímpics de lluita grecoromana

Enllaços externs 

  Cercador Olímpic
  www.sports-reference.com - Lluita